Henri de La Trémoille ist der Name folgender Personen:

 Henri de La Trémoille, duc de Thouars (1598–1674), Herzog von Thouars und La Trémouille
 Henri Charles de La Trémoille (1620–1672), Herzog von La Trémouille sowie Führer der Fronde